Stati Uniti d'America
Fitchburg – città della Contea di Worcester, Massachusetts
Fitchburg – città della Contea di Dane, Wisconsin